Пампа:

 Пампа — степи в Южной Америке.
 Пампы (рыбы) - род рыб.
 Пампа (Техас) — город в штате Техас (США).
 Барон Пампа — персонаж произведения Стругацких «Трудно быть богом».
 FMA IA 63 Pampa — аргентинский учебно-боевой самолёт.
 IAME Pampa — марка аргентинских тракторов, производившихся на заводе  компании .